Epping Forest steht für:

 Epping Forest, ein Waldgebiet bei London, England
 Epping Forest District, einen britischen Verwaltungsbezirk
 Epping Forest (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Epping Forest (Tasmanien), einen Ort in Australien
 Epping Forest (Florida), ein Anwesen in Florida

Siehe auch:
 Epping-Forest-Nationalpark, Nationalpark in Queensland, Australien